Университет Квазулу-Натал, , UKZN — университет, состоящий из 5 кампусов, расположенных в провинции Квазулу-Натал (ЮАР).

История 
Образован 1 января 2004 г. в результате слияния Натальского университета (в годы апартеида был университетом для белых) и Университета Дурбана-Уэствилла (бывшего университета для выходцев из Азии).

Колледжи 
Университет включает 4 колледжа, которые подразделяются на школы:
 колледж гуманитарных дисциплин (Humanities)
 колледж аграрных, технических и естественных наук (Agriculture, Engineering and Science)
 колледж медицины (Health Sciences)
 колледж права и управления (Law and Management Studies)

Факультеты 
Кроме того, университет подразделяется на следующие кампусы (факультеты):
 Кампус Howard Kollege, Дурбан
 Кампус в г. Питермарицбург
 Кампус в г. Уэствилл
 Медицинская школа им. Нельсона Манделы, Дурбан
 Кампус Edgewood, Пайнтаун

Ссылки 
 UKZN se amptelike webtuiste

Примечания 

Университеты ЮАР